Solothurn (stad).
Solothurn (district).
Solothurn (kanton).